

Топоніми

Ока — родовище пірохлору в Канаді.

Ока (Португалія)

Річки
 Ока — річка, ліва притока Ангари.
 Ока — річка, права притока Волги.
 Ока — річка, права притока Куньї (басейн Ловаті).
Станції
 Ока — залізнична платформа Курського напрямку МЗ.

Прізвище 

 Ока Масафумі (; 1962–1975) — юний японський поет-самогубець.
 Ока Такадзумі (; 1890–1973) — японський військовий діяч, віце-адмірал (1942).
 Ока Таїті (; 1988) — японський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату Азії.

Інше 
 «Ока» — радянський і російський мікролітражний легковий автомобіль.
 «Ока» — футбольний клуб, який базується у місті Ступіно Московської області Росії.
 16494 Ока — астероїд головного поясу.
 ОТР-23 «Ока» — радянський оперативно-тактичний ракетний комплекс.